На Летних Олимпийских играх 1996 года Венгрию представляло 214 спортсменов, выступивших в 22 видах спорта. Они завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей, что вывело венгерскую сборную на 12-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Венгрии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996